La liste des églises de Lot-et-Garonne recense de manière exhaustive les églises situées dans le département français de Lot-et-Garonne. Il est fait état des diverses protections dont elles peuvent bénéficier, et notamment les inscriptions et classements au titre des monuments historiques.

En ce qui concerne le culte catholique, toutes les églises sont situées dans le diocèse d'Agen.

Statistiques

Nombres 
Le département de Lot-et-Garonne comprend 319 communes au .

Depuis 2018, le diocèse d'Agen compte 22 paroisses.

Dédicaces

Classement 
Le classement ci-après se fait par commune selon l'ordre alphabétique.

Il est fait état des diverses protections dont elles peuvent bénéficier, et notamment les inscriptions et classements au titre des monuments historiques.

Liste

Église catholique 

|}

Culte protestant 

|}

Église orthodoxe 

|}

Voir aussi

Articles connexes 

 Lieu de culte
 Diocèse d'Agen
 Liste des monuments historiques de Lot-et-Garonne
 Liste des chapelles de Lot-et-Garonne

Liens externes 

  Site du diocèse d'Agen
  Site de l'Église catholique en France

Notes et références 

Églises
Lot-et-Garonne
Lot-et-Garonne